

Anno 
 298 o 298 a.C.

Codici 
 298 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Van Vleck Observatory di Middletown, Connecticut (Stati Uniti d'America)

Matematica 
 298 – numero